{{DISPLAYTITLE:(15623) 2000 HU30}}

A (15623) 2000 HU30 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. április 28-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói